Anillagiaa bezeichnet:
 Anillagiaa (Sund, Ilulissat), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Anillagiaa (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland